() foi um príncipe do Reino Unificado de Israel, sendo o filho mais velho do rei Saul e também amigo de David. Foi morto em batalha, na qual Saul, seu pai, foi derrotado e cometeu suicídio.

Biografia 

Filho mais velho de Saul, Jónatas teve sua primeira menção que ocorre quando tinha cerca de trinta anos de idade, no momento da ascensão de Saul ao reinado. Assim como seu pai, ele era um homem de grande força e atividade, e muito hábil com o arco e a funda. A amizade entre Jónatas e seu pai foi interrompida devido ao crescimento da loucura de Saul, até que, em um acesso de raiva, Jónatas abandona seu pai se une à causa de David. 

Na Batalha de Gilboa, contra os filisteus, Jónatas morreu com seus irmãos Abinadabe e Malquisua, e mais tarde Saul se suicidou. Ele havia deixado um filho de seis anos de idade, chamado Mefibosete. Sua morte foi cantada por Davi, na Canção do Arco, e depois Jónatas foi enterrado em Jabes-Gileade, porém seus restos foram depois removidos posteriormente, junto com os de seu pai, para Zela, em Benjamim.

Árvore genealógica 

Personagens do Antigo Testamento
David